Позо Синко има више значења:

 Позо Синко (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Позо Синко (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику